Фонди ():
 Фонди — город в Италии;
 Фонди — озеро в Италии;
 Фонди — итальянская фамилия.